Àngel Alonso (director de teatre)
 Àngel "Pitxi" Alonso Herrera, exfutbolista